Elpis (mythologie), in de Griekse mythologie de personificatie van de hoop
 Elpis (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter